Voorda ist der Familienname folgender Personen:

 Bavius Voorda (1729–1799), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Jacobus Voorda (1698–1768), niederländischer Rechtsgelehrter
 Johannes Henricus Voorda (1732–1814), niederländischer Rechtswissenschaftler